GMP ist eine Abkürzung für:

 Flughafen Gimpo in Südkorea (IATA-Code)
 Garantierter Maximalpreis (Baubranche)
 generalisiertes motorisches Programm, eine Theorie aus der Motorik
 Global Marshall Plan, ein politischer Plan zur Entwicklungshilfe
 GNU Multiple Precision Arithmetic Library, eine Programm-Bibliothek für beliebig genaue Arithmetik
 Good Manufacturing Practice, gute Herstellungspraxis bei der Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Arzneistoffen, Kosmetika sowie Lebensmitteln und Futtermitteln
 Guanosinmonophosphat, ein Nukleotid
 GMP-Synthase
 Gross Metropolitan Product, eine volkswirtschaftliche Kennzahl
 Global Precipitation Measurement, Erdbeobachtungssatellit 

GmP steht für:
 Güterzug mit Personenbeförderung

gmp steht für:
 Gerkan, Marg und Partner, ein Architekturbüro in Hamburg mit nationalen und internationalen Niederlassungen

GMP